«Га́мма» — пластиковая моторная лодка предназначена для обслуживания соревнований по гребному спорту и использования в качестве лодки тренера. Выпускалась небольшой серией Ленинградским экспериментальным заводом спортивного судостроения для обслуживания гребных соревнований Олимпиады-80 в Крылатском.

Примечания 

Моторные лодки
Летние Олимпийские игры 1980